Die Saison 2003/04 der Volleyball-Bundesliga war die achtundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der USC Münster wurde zum achten Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 VC Augsburg
 Berlin-BVC 68
 USC Braunschweig
 Dresdner SC
 TuS Braugold Erfurt
 TV Fischbek Hamburg
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 Schweriner SC
 VfB 91 Suhl
 SSV Ulm Aliud Pharma
 Rote Raben Vilsbiburg

Als Titelverteidiger trat der SSV Ulm Aliud Pharma an. Aus der zweiten Liga kamen der USC Braunschweig, der VfB Suhl und der TuS Braugold Erfurt.

Statistik

Hauptrunde

Meisterrunde 

In der Meisterrunde setzte sich der USC Münster durch und wurde Deutscher Meister. Der SSV Ulm zog sich nach der Saison zurück.

Abstiegsrunde 

Augsburg und Erfurt mussten den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2004 (PDF-Datei; 166 kB)

2003/04
Volleyballsaison 2003/04